Согласно данным переписи населения 2011 года в Индии 53 городские агломерации с численностью населения свыше 1 миллиона человек (в 2001 году таких агломераций насчитывалось 35).

Галерея

Список
Полужирным выделены столицы штатов и союзных территорий Индии

Ссылки
 Office of the Registrar General & Census Commissioner, India
 Список городов Индии

Примечания 

Индия